Il doppio dell'ECM Prague Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Akiko Morigami  ha battuto in finale Marion Bartoli 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Marion Bartoli (finale)
 Gisela Dulko (primo turno)
 Ol'ga Pučkova (secondo turno)
 Michaëlla Krajicek (primo turno)

 Nathalie Dechy (secondo turno)
 Akiko Morigami (campionessa)
 Virginie Razzano (secondo turno)
 Anastasija Rodionova (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ECM Prague Open 2007